Owen est un nom de personne anglais qui peut être, soit l'anglicisation du prénom gallois Owain, apparenté à Eugène, de même quEoghan en irlandais, soit l'anglicisation du nom de saint Ouen, évêque de Rouen (le digramme ou du français étant souvent rendu par ow en anglais, par exemple dans tour > tower; ancien français poueir > power; couard > coward, etc.)

Parmi les nombreux Owen ou Owain (prénoms, patronymes, éléments de toponymes, etc.) restés célèbres on peut citer :

Saint 
 Ouen de Rouen, évêque métropolitain de Rouen au VII siècle (Owein dans sa forme anglicisée, nom transformé en Even ou Ewen en Basse-Bretagne).

Rois et princes gallois 
 Owain Finddu, haut-roi légendaire de Bretagne insulaire au début du V siècle.
 Owain Ddantgwyn, roi de Rhos vers 490-520.
 Owain mab Urien († vers 595), prince du Rheged.
 Owain ap Maredudd († 811), roi de Dyfed de 808 à 811.
 Owain ap Hywel († 930), roi de Glywysing de 885 à 930 environ.
 Owain ap Hywel († 988), roi de Deheubarth de 950 à 986.
 Owain ap Morgan, roi de Glywysing en 974.
 Owain ap Dyfnwal († 1015), souverain putatif du  royaume de Strathclyde au début du .
 Owain ap Cadwgan († 1116), prince du Powys de 1111 à 1114 puis de 1115 à 1116.
 Owain Foel ou Owen le Chauve († 1118), souverain du Strathclyde au début du XI siècle.
 Owain ap Tomas ap Rhodri, ou Owain Lawgoch († 1378), prétendant au titre de Prince de Galles.
 Owain ap Maredudd ap Tudur, dit Owen Tudor (1400-1461), seigneur gallois et l'un des fondateurs de la dynastie des Tudor qui participa à la Guerre des Deux-Roses dans le camp des Lancastre.
 Owain ap Gruffydd (page d'homonymie), nom de plusieurs souverains, dont :
 Owain Gwynedd († 1170), roi de Gwynedd de 1137 à 1170.
 Owain Cyfeiliog ((† 1197), prince du Powys du sud de 1160 à 1195.
 Owain le Rouge († 1282), roi de Gwynedd de 1246 à 1255.
 Owain Glyndŵr ou Owain IV de Galles († vers 1416), prince De Galles de 1400 à 1416.

Prénom 
 Owain Doull (1993-), coureur cycliste gallois.
 Owain Fôn Williams (1987-), footballeur gallois.
 Owain Tudur Jones (1984-), footballeur gallois.
 Owain Yeoman (1978-), acteur britannique.
 Owen Arthur (1949-2020), Premier ministre de la Barbade du  au .
 Owen Chamberlain (1910-2006), physicien américain, Prix Nobel de physique en 1959.
 Owen Davis (1874-1956), acteur, producteur et scénariste américain.
 Owen Finegan (1972-), rugbyman australien.
 Owen Hargreaves (1981-), footballeur anglais.
 Owen Hart (1965-1999), lutteur professionnel canadien.
 Owen Horwood (1916-1998), ministre des finances d'Afrique du Sud de 1975 à 1984.
 Owen Nolan (1972-), joueur de hockey dans la ligue nationale de hockey.
 Owen Wilson (1968-), acteur, producteur et scénariste américain.
 Owen Wister (1860-1938), écrivain américain.

Patronyme 
 Alfred Owen (1908-1975), homme d'affaires britannique ;
 Bill Owen (1914-1999), acteur anglais ;
 Brad Owen (1950-), politicien américain ;
 Chris Owen (1980-), acteur américain ;
 Cliff Owen (1919-1993), réalisateur anglais ;
 Clive Owen (1964-), acteur anglais ;
 Daniel Owen (1836-1895), romancier gallois ;
 David Owen (1938-), homme politique anglais, ministre des Affaires étrangères de 1977 à 1979 ;
 David Dale Owen (1807-1860), géologue américain, fils de Robert Owen et frère de Robert Dale Owen et de  ;
 Dicky Owen (1876-1932), joueur gallois et international de rugby à XV ;
 Don Owen (1930-2012), présentateur de télévision et homme politique de la Louisiane ;
 Edmund Owen (1847-1915), chirurgien anglais ;
 Elias Owen (1833-1899), clerc gallois et antiquary ;
 Elias Owen (1863-1888), footballeur gallois international ;
  (1915-1949), créateur du Owen Mk 1 ;
 Gareth Owen (1971-), footballeur gallois ;
 Gareth Owen (1982-), footballeur gallois ;
 Garfield Owen (1932-2019), joueur de rugby gallois ; 
 Garth Owen-Smith (1944-2020), écologiste namibien ;  
 George Owen (1901-1986), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Gilberto Owen (1904-1952), poète mexicain ;
 Gordon Owen (1959-), footballeur gallois ;
  ;
 Guillermo Owen (1938-), mathématicien ;
 Guy Owen (1913-1952), patineur artistique canadien ;
 Gwilym Ellis Lane Owen (1922-1982), philosophe anglais ;
 Harriet Owen (née en 1993), coureuse cycliste anglaise ;
 Harriet Mary Browne Owen (1798-1858), écrivaine et compositrice britannique ;
 Helen Owen (1980-), comédienne de théâtre anglaise ;
 Helen Owen (1992-), mannequin anglo-américain ;
 Henry Owen (1716-1795), théologien gallois ;
 Howard Owen (1949-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Huw Parri Owen (1926-1996), théologien gallois, écrivain et universitaire ;
 Ian Owen (1948-), ancien  australien ;
 Sir Isambard Owen (1850-1927), physicien britannique et universitaire ;
 Jimmy Owen (1861-), footballeur anglais ;
  ;
 Johnny Owen, boxeur gallois ;
  (1986-), rugbyman néo-zélandais ;
 Judith Owen, auteur-compositrice-interprète galloise ;
 Kai Owen (1975-), acteur gallois ;
 Karen Owen (1988-), personnage central dans le 2010 Duke University faux sex thesis controversy ;
 Lloyd Owen (1966-), acteur britannique ;
 Malcolm Owen (1955-1980), premier chanteur du groupe The Ruts ;
 Maria Tallant Owen (1825-1913), botaniste américaine ;
 Mark Owen (1972-), musicien et membre du groupe Take That ;
 Michael Owen (1979-), footballeur anglais ;
 Michael Owen (1980-), rugbyman gallois ;
 Nick Owen (1947-), présentateur de télévision anglais et lecteur de nouvelles ;
  (1945-), politicien irlandais ;
 Orville Owen (1854-1924), médecin et baconienne américain ;
 Peter Owen, maquilleur ;
 Priscilla Owen (1954-), Juge américain sur le 5e "Circuit Court of Appeals" ;
 Randy Owen (1949-), Musicien américain du style "country" ;
  (1954-), juge de la  Cour d'Appel anglaise ;
 Ray Owen (1941-2006), footballeur anglais de la ligue de rugby ;
 Reginald Owen (1887-1972), scénariste, auteur et acteur américain d’origine britannique ;
 Rena Owen (1962-), actrice néo-zélandaise ;
 Richard Owen (1804-1892), biologiste et paléontologue britannique ;
 Robert Owen (1965-), joueur de squash anglais ;
 Robert Dale Owen (1801-1877), homme politique, diplomate américain, fils de Robert Owen  et frère de David Dale Owen  et de  ;
 Richard "Dicky" Owen (1876-1932), joueur de rugby à XV gallois ;
  (1810-1890), naturaliste américain, quatrième fils de Robert Owen et frère de Robert Dale Owen et de Robert Dale Owen ;
 Robert Owen (1771-1858), réformateur social gallois, concepteur du mouvement coopératif, père de Robert Dale Owen, David Dale Owen  et de  ;
 Robert Latham Owen (1856-1947), homme politique américain ;
  (1935-), historien anglais ;
 Russell Owen (1889-1952), journaliste américain ;
 Ruth Bryan Owen (1885-1954), membre du Congrès américain et ambassadrice des États-Unis ;
 Scott Owen (1975-), contrebassiste du groupe de rock australien The Living End ;
 Seena Owen (1894-1966), actrice et scénariste américaine ;
 Sid Owen (1972-), acteur anglais ;
 Siobhan Owen (1993-), harpiste australien ;
 Syd Owen (1922-1999), footballeur anglais ;
 
  (1949-), acteur anglais ;
 Tudor Owen (1898-1979), acteur gallois ;
 Tom Owen (1949-), acteur anglais ; fils de Bill Owen ;
 Walter C. Owen (1868-1934), juge américain ;
 Wilfred Owen (1893-1918), poète de la Première Guerre mondiale ;
 William Fitzwilliam Owen (1774-1857), officier de marine et explorateur britannique ;
 .

Pseudonyme 
 Beverly Owen, nom de scène de Beverley Ogg, (1937-2019), actrice américaine
 Thomas Owen (1910-2002), écrivain belge, de son vrai nom Gérald Bertot

Personnage de fiction 
 Yvain, personnage de la légende arthurienne, appelé Owain ou Owein en gallois (parfois orthographié Owen), Ywain ou Ewain (en anglais), ou encore Hiwenus (en latin), Ewein, Ivain ou Uvain. Owein (ou Le conte de la dame à la fontaine), est le titre d'un récit gallois du XIV siècle, adapté du roman Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes.
Owen Strand, personnage joué par Rob Lowe dans la série 9-1-1: Lone star.

Toponyme 

Autres
 Owen (Australie-Méridionale), une petite ville d'Australie méridionale.
 Owen, une commune allemande du Bade-Wurtemberg.
 Owen (Wisconsin)
 
 La rivière Owen, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 

Canada

Québec

 Anse Owen, Bonne-Espérance (Québec) (Municipalité), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 21' 31"; 57° 48' 04"
 Chemin Owen, East Hereford (Municipalité), Coaticook (municipalité régionale de comté), Estrie
 Chemin Owen, Saint-Herménégilde (Municipalité), Coaticook (municipalité régionale de comté), Estrie
 Chemin Owen, toponyme remplacé par: Chemin Owen Sud, Montcalm (Québec) (Municipalité), Les Laurentides, Laurentides (région administrative)
 Chemin Owen, toponyme remplacé par: Chemin Owen Nord, Montcalm (Québec) (Municipalité), Les Laurentides, Laurentides (région administrative)
 Lac Owen, Lac-Nilgaut (Territoire non organisé), Pontiac, Outaouais. Coordonnées géographiques: 46° 14' 47"; 76° 30' 50"
 Lac Owen, toponyme remplacé par: Lac Bouteroue, Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 49° 20' 23"; 74° 14' 51"
 Lac Owen, La Tuque (Ville), Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 26' 03"; 72° 24' 46"
 Lac Owen, La Tuque (Ville), Mauricie. Coordonnées géographiques: 47° 36' 27"; 73° 44' 30"
 Rivière Owen, Dégelis (Ville), Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 47° 37' 56"; 68° 30' 12"
 Rochers Owen, Bonne-Espérance (Québec) (Municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées: 51° 19' 50"; 57° 48' 16"
 Zec Owen (zone d'exploitation contrôlée), Lejeune (Québec) (Municipalité), Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 47° 41' 00"; 68° 29' 00"
 Chemin Owen Nord, Montcalm (Québec), Les Laurentides, Laurentides (région administrative)
 Chemin Owen Sud, Montcalm (Québec) (Municipalité), Les Laurentides, Laurentides (région administrative)
 Forêt rare de la Rivière-Owen, écosystème forestier exceptionnel, Dégelis (Ville), MRC Témiscouata, région administrative du Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 47° 36' 30"; 68° 29' 15"

Ontario

 Owen Sound, ville canadienne de l'ouest de l'Ontario, située sur un îlot de la Baie Georgienne du même nom.

Divers 
 Jauge Owen, instrument de mesure des poussières sédimentables.
 Fusil Owen, un pistolet mitrailleur australien.
 Owen (groupe), un groupe de rock de Chicago.
 , un navire américain, destroyer Fletcher-class qui participa à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre du Viêt Nam.
 Owen (hippopotame) un jeune hippopotame devenu orphelin après le tsunami de 2004 dans l'Océan Indien.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme